— третья игра в одноименной серии. Выпущенный на аркадных автоматах в 1997 году, впоследствии и для игровой приставки Sony PlayStation в 1998 году по всему миру, была хорошо принята критиками и игроками. До сих пор считается одним из величайших файтингов в истории.

Игровой процесс 

Tekken 3 использует похожую боевую систему и основную концепцию, как и его предшественники, но приносит много улучшений, таких как более чёткая графика и анимация, пятнадцать новых персонажей, более современная музыка, быстрый и удобный геймплей.

Пожалуй, самым заметным изменением в Tekken 3 является боевая система движений, которая даёт всем персонажам свободу передвижения, позволяя обойти противника, слегка нажав на аркадный стик (или нажав аналоговый стик в консольной версии) на соответствующее направление. Другое большое изменение в движениях персонажей было уменьшение высоты прыжков. Удары в воздухе стали более управляемыми. Кроме этого, улучшенный движок игры позволил быстро совершать нокауты и комбо.

Tekken 3 была первой игрой в серии, в которой появилась мини-игра под названием «Tekken Force», в которой нужно победить всех солдат «Tekken Force» и главного босса Хэйхати Мисиму в конце уровня. Если игрок успешно прошёл мини-игру четыре раза, то он спасет Доктора Босконовича который станет доступен как играбельный персонаж. Эта мини-игра позже появилась в Tekken 4 и Tekken 5 как полноценная аркада с различными улучшениями. Однако в последующих играх после Tekken 3 Босконович был исключен как играбельный персонаж. Существует также мини-игра «Tekken Ball», похожая на пляжный волейбол, где надо ударить по мячу мощной атакой и задеть противника или попытаться отбить мяч таким образом, чтобы он упал на землю в зоне соперника, таким образом, причиняя ущерб.

Арены 
 Martial Arts Dojo — шаолиньский монастырь в горах.
 Forest — как и ясно из названия, действие происходит в лесу.
 Carnival — парк развлечений.
 Taekwondo Dojo — додзё высоко в горах, где, как и ясно из названия, изучают тхэквандо.
 Hong Kong Street — улицы Гонконга. На арене можно заметить флаер с Namco.
 Ogre’s Temple — логово Огра в Мексике.
 High School — политехническая школа Мисимы. На данную арену сделано много ремейков в разных последующих играх серии Tekken.
 Tiger Dojo Tokyo — додзё в горах. По мнению фанатов, именно здесь жили Дзин и Дзюн. На данную арену сделано много ремейков в разных последующих играх серии Tekken.
 Laboratory Courtyard — большой военный комплекс.
 Grassy Land — побережье тропического острова.
 Skyring — рестлерский ринг, расположенный на вышке высоко в горах.
 Mexican Temple — мексиканский храм. Является входом в логово Огра.
 Punk Alley — как и ясно из названия оригинала арены, действие происходит на аллее, где много панков.
 Junky Mansion — лаборатория и укрытие Доктора Босконовича. На этапе можно заметить много разной аппаратуры и схем. Данная арена доступна только в консольной версии игры.
 Beach Island — как и ясно из названия, арена представляет собой пляж острова. Арена создана специально для приглашённого гостя — Гона. Данная арена доступна только в консольной версии игры.

Сюжет 
Спустя пятнадцать лет после турнира «Король Железного Кулака 2», Хэйхати Мисима создаёт военную организацию «Tekken Force», которая должна заниматься защитой Мисима Зайбацу. Отряд ищет древний храм, расположенный в Мексике. Вскоре после прибытия туда, Хэйхати узнаёт, что отряд был уничтожен Огром. Однако Хэйхати, будучи свидетелем событий, стремится захватить Огра в надежде направить его силу для собственной выгоды. Вскоре различных мастеров боевых искусств со всего мира находят мёртвыми. Во всём этом подозревается Огр.

В то время Дзюн Кадзама живёт тихой жизнью в Якусима со своим маленьким сыном, Дзином, родившимся после событий предыдущего турнира. Он является сыном Кадзуи и внуком Хэйхати. Однако их мирной жизни приходит конец, когда Дзюн начинает чувствовать приближение Огра. Дзюн поручает Дзину найти Хэйхати, если что-то случится. Через некоторое время после пятнадцатого дня рождения Дзина, Огр действительно атакует. Дзин доблестно пытается бороться с Огром, но противник ударяет его и герой теряет сознание. Когда Дзин просыпается, он обнаруживает, что его дом был сожжен, а его мать пропала без вести и скорее всего мертва. Дзин находит часть Дьявола, которая раньше была в Кадзуе, и он вселяется в него, оставив отметку на его левой руке. Позже Дзин идет к Хэйхати, как и просила его мать, объясняя своё положение. Он просит обучить его, чтобы он стал достаточно сильным, чтобы отомстить Огру. Хэйхати соглашается и начинает обучать Дзина традиционному стилю каратэ Мисима, также отправив его в свою Политехническую школу Мисима.

Четыре года спустя, Дзин становится мастером каратэ стиля Мисима. На девятнадцатый день рождения Дзина, Хэйхати объявляет третий турнир «Короля Железного Кулака», тайно намереваясь выманить этим Огра, думая что большое количество сильных бойцов привлечёт его внимание, в то время как главный герой готовится к предстоящему бою.

В конце турнира, в большом храме, Пол Феникс побеждает Огра и уходит из турнира, думая, что он победил. Но Огр превращается в свою истинную форму чудовищного зверя, и Дзин наконец противостоит ему. Дзин сражается и побеждает Огра, и последний погибает, распавшись на частицы. Но внезапно Дзина расстреливает эскадрилья «Tekken Force» во главе с Хэйхати, который больше не нуждается в герое, и лично делает последний выстрел в голову внука.

Тем не менее, Дзин выживает, пробуждается Дьявол внутри него, и герой раскидывает солдат «Tekken Force», и пробивает Хэйхати в стену храма. Хэйхати выживает во время долгого падения, смотрит вверх и видит, что у Дзина прорастают пернатые крылья и он улетает.

Персонажи

Список играбельных персонажей 

Всего в игре 23 персонажа:
 Жирным шрифтом отмечены новые персонажи.

 *  Доступен после прохождения аркадного режима.
 **  Финальный босс.
 ***  Бонусный персонаж.

Портированные и другие версии

PlayStation 

Оригинальный порт Tekken 3 на PlayStation включал два новых персонажа: Гона и Доктора Босконовича. Также в отличие от аркадной версии Анна получила собственный слот персонажа, уникальный портрет, голос, победную анимацию, некоторые уникальные атаки (а также её приёмы из первых двух игр, некоторые из которых были даны Огру) и свою концовку, а не как в предыдущих частях, где она была в основном скопирована с Нины. Тем не менее, она всё равно имеет много ударов и захватов от Нины. Она была сделана ещё более уникальной в Tekken 5.

Версия для PlayStation включает новые режимы «Tekken Force» и «Tekken Ball», а также все предыдущие режимы из Tekken 2. Из-за небольшой оперативной памяти для видео и низкую частоту кадров в PlayStation, качество изображения было ухудшено. Фоны были повторно сделаны в двухмерной графике, а количество полигонов для моделей персонажей было уменьшено.

В версии для PlayStation 2 Tekken 5 включена аркадная версия Tekken 3.

Bleemcast 
Namco никогда официально не портировала Tekken на консоль Dreamcast, но независимая компания bleem! разработала специальный загрузочный диск для консоли Sega. В порте имеется повышенное разрешение, таким образом делая игру чётче. Видимой разницы между фоновыми изображениями на арене нет, Namco использовали панорамные изображения на фоне, которые не могут быть повышены в качестве.

Саундтрек 

Музыка была написана Нобуёси Сано и Кэнъити Окабэ. 18 июля 1997 года лейблом Wonder Spirits был выпущен альбом , в который были включены песни из версии игры для аркадного автомата. Альбом содержит 19 песен. В диск был включен интервью композиторов и небольшие фрагментов клипов, фотографий, историю и подробную информацию о персонажах из Tekken 3.

Ремиксы песен были включены в альбом Tekken 3 Battle Trax.

Лейблом Wonder Spirits 20 мая 1998 года был выпущен альбом , в который были включены новые песни из версии игры для PlayStation. В написании музыки принимали участие Хироюки Кавада и Минамо Такахаси.

Позже главные темы персонажей были переизданы в качестве ремиксов в альбомах Tekken 3 Techno Maniax и Tekken 3 Seven Remixes.

Оценки и мнения 

Игра получила высокие оценки от критиков. Сайт Metacritic оценил игру в 96 баллов из 100 возможных, что указывает на всеобщее признание. Игра заняла 2 место в списке величайших игр для PlayStation. Tekken 3 стала второй из игр (после Sonic & Knuckles), оценённая в 10 баллов от журнала Electronic Gaming Monthly. Критик под прозвищем Суши Х сказал, что нет игры, которая не вознаграждает новичков за натирание кнопок, оценив игру в итоге в 9 баллов из 10. По состоянию на апрель 2011 года, Tekken 3 стала восьмой высокооценённой игрой в рейтинге игр всех времен по данным сайта GameRankings, со средней оценкой в 96,3 %.

В сентябре 2004 года игра заняла 10 место в топе «Последний чарт PlayStation» от PSM. Журнал Complex в 2011 году назвал игру лучшим файтингом всех времен. По состоянию на сентябрь 2012 года, Tekken 3 по-прежнему остается самой высокооценённой игрой в серии.

Примечания 

Игры для аркадных автоматов
Игры для PlayStation
Компьютерные игры 1996 года
Tekken
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Namco
Компьютерные игры, изданные Namco